Annuitás: pénzügyi szakkifejezés
 Annuitás: római jogi szakkifejezés